Villa Park steht für:

 Villa Park, Fußballstadion in Birmingham, England
 Villa Park (Kalifornien), Ort im Orange County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Villa Park (Illinois), Ort in Illinois, Vereinigte Staaten
  Villapark in Regensburg, Parkanlage bei der Königlichen Villa, geschaffen um 1850 von Carl Effner am Ostentor in Regensburg